Соревнования в мужском сноуборде в дисциплине слоупстайл на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 10 и 11 февраля в сноу-парке «Феникс». По сравнению с прошлыми Играми увеличилось количество участников соревнований, а также отменён полуфинальный раунд. В Пхёнчхане выступили 35 сноубордирстов из 14 стран. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Соревнования в слоупстайле во второй раз представлены в программе Олимпийских игр. Первым олимпийским чемпионом стал американский сноубордист Сейдж Коценбург, который после сочинских Игр завершил выступления на международных соревнованиях.
Серебряный (Столе Сандбек) и бронзовый (Марк Макморрис) призёры Игр 2014 года выступили и в Пхёнчхане и заняли 4-е и 3-е место соответственно.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Начало квалификационного раунда было назначено на 10:00 по местному времени, однако из-за технических работ старт был отложен на 40 минут.

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвовали 40 сноубордистов, разделённых на 2 подгруппы. Жеребьёвка групп прошла 9 февраля в 14:00. Каждый из сноубордистов выполнял по 2 спуска. В зачёт шёл результат лучшего из них. На каждую попытку давалось 130 секунд. В финал соревнований выходили по 6 лучших сноубордистов из каждой группы.

9 февраля, во время тренировки, травму плеча получил Тиарн Коллинз, который считался одним из претендентов на медали в слоупстайле. В результате он был вынужден пропустить Олимпийские игры.

Заезд 1

Заезд 2

Финал 
В финале соревнований участвуют 12 сноубордистов. По сравнению с прошлыми Игрыми произошли изменения в формате. В отличие от сочинских Игр каждый из спортсменов выполняет по 3 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 140 секунд.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)